Empen ist der Familienname folgender Personen:

 Nico Empen (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Peter Empen (1920–1971), deutscher Politiker (SPD)